A 72. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1988. május 29-én rendeztek meg.

(R) Rookie → Újjonc

Források

https://web.archive.org/web/20110818022046/http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1988ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek